Курунг-Кюеле — топоним в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

Республика Саха (Якутия) 
 Курунг-Кюеле — озеро, в левобережье р. Берге-Тюгюэне, координаты 63°39' с. ш. 127°02' в. д.
 Курунг-Кюеле — озеро, в левобережье р. Ханчылы, координаты 63°19' с. ш. 128°28' в. д.
 Курунг-Кюеле — озеро, в левобережье р. Матта, координаты 62°06' с. ш. 126°57' в. д.
 Курунг-Кюеле — река, правый приток р. Арга-Сала, координаты 65°24' с. ш. 120°08' в. д.
 Курунг-Кюеле — урочище, южнее озера Орто-Кюель, координаты 64°27' с. ш. 119°39' в. д.
 Курунг-Кюеле — озеро, между р. Кылыяр и р. Эбиет-Юрюете, координаты 67°39' с. ш. 134°59' в. д.
 Курунг-Кюеле — озеро, между р. Лена и р. Бахынай, координаты 65°50' с. ш. 123°51' в. д.
 Курунг-Кюеле — озеро, на левом берегу р. Сюдюнгде-Сяне, северо-западнее озера Мюлюре, координаты 65°52' с. ш. 121°48' в. д.
 Курунг-Кюеле — озеро, в истоке р. Шапка, на левом берегу р. Джарджан, координаты 68°41' с. ш. 125°25' в. д.
 Курунг-Кюеле — озеро, в правобережье р. Чюэлю, координаты 63°31' с. ш. 126°57' в. д.
 Курунг-Кюеле — озеро, на правом берегу р. Буор-Сала, координаты 68°45' с. ш. 139°08' в. д.
 Курунг-Кюеле — озеро, между р. Бысыттах и р. Уэль-Сиктях, координаты 69°19' с. ш. 125°10' в. д.
 Курунг-Кюеле — озеро, западнее оз. Байкал, координаты 68°45' с. ш. 151°17' в. д.
 Курунг-Кюеле — озеро, в правобережье нижнего течения р. Хомпу, координаты 61°30' с. ш. 130°50' в. д.
 Курунг-Кюеле — озеро, на правом берегу р. Кумах-Юрях, координаты 62°23' с. ш. 122°34' в. д.
 Курунг-Кюеле — урочище, между р. Сэтэкэ и р. Умулун, координаты 63°25' с. ш. 120°26' в. д.

См. также 
 Курунг-Кюель

Примечания